Энн Марден (; ), в замужестве Грейнджер () — американская гребчиха, выступавшая за сборную США по академической гребле в период 1978—1992 годов. Обладательница двух серебряных медалей летних Олимпийских игр, дважды бронзовая призёрка чемпионатов мира, чемпионка Панамериканских игр в Каракасе, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Энн Марден родилась 12 июня 1958 года в Бостоне, штат Массачусетс.

Заниматься академической греблей начала в возрасте 15 лет в 1974 году в Академии Филлипса в Эксетере. Позже состояла в гребной команде Принстонского университета, регулярно принимала участие в различных студенческих регатах. Получила степень магистра делового администрирования во французской бизнес-школе INSEAD.

Дебютировала в гребле на взрослом международном уровне в сезоне 1978 года, когда вошла в основной состав американской национальной сборной и выступила на чемпионате мира в Карапиро, где в распашных рулевых восьмёрках заняла четвёртое место.

В 1979 году в парных четвёрках с рулевой показала шестой результат на мировом первенстве в Бледе.

Прошла отбор в олимпийскую сборную, собранную для участия в летних Олимпийских играх 1980 года в Москве, однако Соединённые Штаты вместе с несколькими другими западными странами бойкотировали эти соревнования по политическим причинам. В качестве компенсации за пропуск Олимпиады Марден была награждена Золотой медалью Конгресса.

На чемпионате мира 1981 года в Мюнхене в парных одиночках сумела квалифицироваться лишь в утешительный финал B.

В 1983 году в парных двойках одержала победу на Панамериканских играх в Каракасе.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на домашних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе — в составе экипажа, куда также вошли гребчихи Вирджиния Гилдер, Джоан Линд, Лиза Роде и рулевая Келли Рикон, показала второй результат в парных рулевых четвёрках, уступив на финише только экипажу из Румынии, и тем самым завоевала серебряную олимпийскую медаль.

В 1985 году в одиночках взяла бронзу на чемпионате мира в Хазевинкеле.

В 1986 году в той же дисциплине финишировала пятой на мировом первенстве в Ноттингеме и стала серебряной призёркой на Играх доброй воли в Москве.

На чемпионате мира 1987 года в Копенгагене взяла бронзу в зачёте парных двоек.

Находясь в числе лидеров гребной команды США, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле — здесь заняла второе место в программе парных одиночек, пропустив вперёд восточногерманскую спортсменку Ютту Берендт, и добавила в послужной список ещё одну серебряную олимпийскую медаль.

После сеульской Олимпиады Марден осталась в составе американской национальной сборной на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1990 году в одиночках она выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Люцерне и выступила на мировом первенстве в Тасмании, где, тем не менее, была далека от призовых позиций.

В 1991 году на чемпионате мира в Вене финишировала четвёртой в одиночках.

На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне заняла четвёртое место в одиночках и по окончании этих соревнований завершила спортивную карьеру.

Впоследствии работала по специальности в финансовой сфере, была сотрудницей компании JPMorgan в Лондоне.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Энн Марден  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Выпускники Академии Филлипса в Эксетере
Выпускники Принстонского университета
Награждённые Золотой медалью Конгресса